Dauerform steht für:
 eine Form im Formenbau, die mehrfach verwendet werden kann, siehe Formenbau#Dauerform
 in der Gießerei eine Kokille
 ein Synonym für „lebendes Fossil“